Антонієві печери в Києві
 Антонієві печери в Чернігові